Nositelkou jména Johana Savojská byly tyto ženy:
 Johana Savojská (1310–1344), dcera savojského vévody Eduarda, bretaňská vévodkyně
 Johana Savojská († 1365), dcera savojského vévody Amadea V., byzantská císařovna
 Johana Savojská (1392–1460), dcera savojského vévody Amadea VII., markraběnka z Montferratu
 Johana Savojská (1907–2000), dcera italského krále Viktora Emanuela III., bulharská carevna